Josef Vašíček, češki hokejist, * 12. september 1980, Havlíčkův Brod, Češkoslovaška, † 7. september 2011, blizu mesta Jaroslavelj, Rusija.

Vašíček je člansko kariero začel v klubu Sault Ste. Marie Greyhounds v ligi OHL. Leta 1998 je bil kot 91. izbran na NHL naboru s strani kluba Carolina Hurricanes, za katerega je prvič zaigral v sezoni 2000/01. V ligi NHL, kjer je igral še za kluba Nashville Predators in New York Islanders, je v sedmih sezonah odigral 460 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 77 golov in 106 podaj, ter 37 tekem končnice, na katerih je dosegel pet golov in dve podaji. V sezoni 2005/06 je s Carolino osvojil Stanleyjev pokal. V sezoni 2003/04 je igral za Slavijo Praga, od sezone 2008/09 pa za klub Lokomotiva Jaroslavelj v ligi KHL. V sezoni 2009/10 je bil najboljši v ligi po statistiki +/-, v sezoni 2010/11 pa najboljši podajalec in po točkah.

Za češko reprezentanco je nastopil na Olimpijskih igrah 2010 ter treh svetovnih prvenstvih, v letih 2003, 2005 in 2009, kjer je skupno odigral 23 tekem, dosegel pa dva gola in pet podaj. Na prvenstvu leta 2005 je osvojil zlato medaljo.

Umrl je 7. septembra 2011 v letalski nesreči, ko je s člani hokejskega kluba Lokomotiva Jaroslavelj potoval v Minsk na prvo tekmo sezone 2011/12 v ligi KHL.

Leta 2011 je bil sprejet v Češki hokejski hram slavnih.

Pregled kariere 

|-
| Havlíčkův Brod
| Češka liga U18
| 95/96
|
| 36
| 25
| 25
| 50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slavija Praga
| Češka liga U18
| 96/97
|
| 37
| 20
| 40
| 60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slavija Praga
| Češka liga U20
| 97/98
|
| 34
| 13
| 20
| 33
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 98
|
| 6
| 2
| 4
| 6
| +2
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sault Ste. Marie Greyhounds
| OHL
| 98/99
|
| 66
| 21
| 35
| 56
| +7
| 30
|
| 5
| 3
| 0
| 3
| -3
| 10
|-
| Sault Ste. Marie Greyhounds
| OHL
| 99/00
|
| 54
| 26
| 46
| 72
| +16
| 49
|
| 17
| 5
| 15
| 20
| +6
| 8
|-
| Češka
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 00
|
| 7
| 1
| 3
| 4
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Carolina Hurricanes
| NHL
| 00/01
|
| 76
| 8
| 13
| 21
| -8
| 53
|
| 6
| 2
| 0
| 2
| -1
| 0
|-
| Cincinnati Cyclones
| IHL
| 00/01
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Carolina Hurricanes
| NHL
| 01/02
|
| 78
| 14
| 17
| 31
| -7
| 53
|
| 23
| 3
| 2
| 5
| +6
| 12
|-
| Carolina Hurricanes
| NHL
| 02/03
|
| 57
| 10
| 10
| 20
| -19
| 33
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 03
|
| 9
| 0
| 2
| 2
| +2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Carolina Hurricanes
| NHL
| 03/04
|
| 82
| 19
| 26
| 45
| -3
| 60
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovni pokal
| 04
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slavija Praga
| Češka liga
| 04/05
|
| 52
| 20
| 23
| 43
| +13
| 42
|
| 7
| 1
| 6
| 7
| -2
| 10
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 05
|
| 8
| 1
| 1
| 2
| +3
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Carolina Hurricanes
| NHL
| 05/06
|
| 23
| 4
| 5
| 9
| +3
| 8
|
| 8
| 0
| 0
| 0
| -2
| 2
|-
| Nashville Predators
| NHL
| 06/07
|
| 38
| 4
| 9
| 13
| +1
| 29
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Carolina Hurricanes
| NHL
| 06/07
|
| 25
| 2
| 6
| 8
| -6
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Islanders
| NHL
| 07/08
|
| 81
| 16
| 19
| 35
| +1
| 53
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lokomotiva Jaroslavelj
| KHL
| 08/09
|
| 56
| 12
| 22
| 34
| +12
| 81
|
| 19
| 5
| 9
| 14
| +3
| 20
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 09
|
| 6
| 1
| 2
| 3
| +2
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lokomotiva Jaroslavelj
| KHL
| 09/10
|
| 56
| 21
| 27
| 48
| 
| 54
|
| 17
| 6
| 7
| 13
| 
| 26
|-
| Češka
| Olimpijske igre
| 10
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| 
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lokomotiva Jaroslavelj
| KHL
| 10/11
|
| 54
| 24
| 31
| 55
| 
| 34
|
| 18
| 7
| 15
| 22
| 
| 16
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 942
| bgcolor="#7FFF00" | 264
| bgcolor="#7FFF00" | 386
| bgcolor="#7FFF00" | 650
| bgcolor="#7FFF00" | +18
| bgcolor="#7FFF00" | 621
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 123
| bgcolor="#7FFF00" | 32
| bgcolor="#7FFF00" | 54
| bgcolor="#7FFF00" | 86
| bgcolor="#7FFF00" | +7
| bgcolor="#7FFF00" | 104
|}

Glej tudi 
 Seznam čeških hokejistov na ledu

Viri 
 
 
 

Češki hokejski centralni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Češko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2010
Češki hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Carolina Hurricanes)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1998
Hokejisti Sault Ste. Marie Greyhounds
Hokejisti Carolina Hurricanes
Hokejisti Cincinnati Cyclones
Hokejisti HK Slavija Praga
Hokejisti Nashville Predators
Hokejisti New York Islanders
Hokejisti Lokomotiva Jaroslavelj
Zmagovalci Stanleyjevega pokala
Umrli v letalskih nesrečah
Sprejeti v Češki hokejski hram slavnih